Moneta steht für:
 Moneta, Beiname der römischen Göttin Juno
 das lateinische Wort für Münze
 eine Gattung der Kugelspinnen (Theridiidae), siehe Moneta (Gattung)

Moneta ist der Familienname folgender Personen:
 Ernesto Teodoro Moneta (1833–1918), italienischer Politiker und Publizist
 Jakob Moneta (1914–2012), deutscher Journalist und Politiker (SPD, VSP, PDS)
 Luigi Moneta (1870–1964), italienischer Schauspieler

Moneta ist der Name folgender Ortschaften:
 Moneta (Carrara), ein Dorf nahe der Steinbrüche von Carrara
 Moneta (Florida), Ort im US-Bundesstaat Florida
 Moneta (Iowa), Ort im US-Bundesstaat Iowa
 Moneta (Kalifornien), Ort im US-Bundesstaat Kalifornien
 Moneta (Virginia), Ort im US-Bundesstaat Virginia
 Moneta (Wyoming), Ort im US-Bundesstaat Wyoming

und historischer Name des Ortes Monethen (1938 bis 1945 Moneten) im ostpreußischen Kreis Oletzko/Treuburg, seit 1945: Monety (Kowale Oleckie), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen